Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die PTT Pattaya Open 2011 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Pattaya